Веронік Наум-Ґрапп () — французька вчена-антрополог. Наукова співробітниця Школи перспективних досліджень із соціальних наук Вищої школи соціальних наук та Центру Едґара-Моріна. Член редколегії часописів «Chimères», «Communications», «Esprit», «Sociétés et Representations», «Addictologie і Terrain». Член Національної ради зі СНІДу. Авторка численних досліджень та наукових статей.

Життєпис 
Веронік Наум-Ґрапп народився у 1949 році в Парижі у сім'ї французького філософа та соціолога Едґара Морена та філософині Віолетт Шапелло. У неї є сестра Ірен Наум, соціолог.

Спочатку вона почала вивчати літературу та філософію. Під впливом історика Еммануеля Ле Руа Ладюрі та антропологині  вона зацікавилася антропологією.

Веронік Наум-Ґрапп є науковою співробітницею Школи перспективних досліджень із соціальних наук Вищої школи соціальних наук з 1991 року та Центру трансдисциплінарних досліджень соціології, антропології та історії  з 2004 року.

Вела щоденну передачу  «Matins de France Culture» на радіо  з вересня 2002 року по травень 2004 року.

2004-2005 роках викладала в Університеті Парижа.

Доробок 
 La Culture de l’ivresse - Essai de phénoménologie historique. Promeneur, collection «Quai voltaire histoire», 1991. 
 L’Ennui ordinaire - Essai de phénoménologie sociale. Paris Austral, collection «Diversio», 1995, 355 p. 
 Le Féminin. Paris, Hachette, collection «Questions de société», 1997, 142 p. 
 Histoire et alcool. L'Harmattan, «Logiques Sociales», 1999
 L'interdiction de vente de tabac aux mineurs. la Documentation française, Paris, 2002 
 Du rêve de vengeance à la haine collective. Paris, Buchet/Chastel, collection «Au fait», 2003, 179 p. 
 Balades politiques, entretiens avec Jean-Christophe Marti, Les Prairies ordinaires, collection «Contrepoints», 2005, 236 p. 
 Soif d'ivresse, Stock, 2005
 Vertige de l'ivresse. Alcool et lien social, Descartes & Cie, 2010 Probe et libre, avec Sophie Képès, 2013Entre humanitaire et humanité : Mères pour la paix, avec Nanou Rousseau, 2019Esprit - Femmes en mouvements, avec Camille Froidevaux-Metterie et Irène Théry, 2021

 Наукові видання 
 La Passion de l'Avenir - Dernier Cahier (1988-1993). De Pierre Naville, Édité par Michel Burnier, Véronique Nahoum-Grappe. Maurice Nadeau – Les lettres nouvelles, 2010 
 Передмови 
 Pierre Laval vu par sa fille: D'après ses carnets intimes, avec Yves Pourcher, 2014 Un Anonyme alcoolique. Autobiographie d'une abstinence. Hugues Pentecouteau & Omar Zanna, Presses Universitaires de Rennes, 2013 Probe et libre : un écrivain juré d'assises. Sophie Képès, Buchet-Chastel, 2013Qu'est-ce que la Misogynie ?. Maurice Daumas, Éditions Arkhê, 2017Night studies: regards croisés sur les nouveaux visages de la nuit. de Luc Gwiazdzinski, 2020

 Післямови 
 Le jour où j'ai tordu mon pied dans une étoile suivi de «L'ombre de Coucaramanga». De Christian Lecomte, Zodiaque Editions, 1996. 

 Інтерв'ю  
 Guerre en Ukraine: «Chez Poutine, la cruauté et la virilité vont ensemble», 11 квітня 2022, La Croix.

 Инше 
 Vidal et les siens. Edgar Morin. Contributions de Véronique Nahoum-Grappe, Haïm Vidal Sephiha. 1989 
 Humaine. Marc Pataut. Contributions de Véronique Nahoum-Grappe, Philippe Roussin, Pia Viewing, Jean-François Chevrier. 2012 
 Rêves de rencontre. Dirigé par Véronique Nahoum-Grappe. Textuel, 1996 
 Histoires de sexe et désir d'enfant. Pierre Jouannet, Véronique Nahoum-Grappe. Éditions du Pommier, 2004 
 Vukovar, Sarajevo: La guerre en ex-Yougoslavie Esprit''. lDirigé par Véronique Nahoum-Grappe. Esprit, 1993

Примітки

Посилання 
 Веронік Наум-Ґрапп Бібліотека Конгресу

Французькі жінки-антропологи